Благодарное— село в Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Благодарновского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 21 километр по прямой на север-северо-восток от районного центра села Ташла.

История 
Село основано после 1831 года. До 1919 года считалось станицей 1-го Уральского военного отдела Уральского казачьего войска. В советское время работали колхозы «Революционный путь» и им. Шевченко.

Население 

Постоянное население составляло 759 человек в 2002 году (русские 87 %), 655 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района